An der Qualifikation für die French Open 2014 des Damentennis, die von 21. bis 24. Mai 2014 stattfand, nahmen 96 Spielerinnen teil von denen sich zwölf Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifizierten.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks und Quellen 
 

2014
Dameneinzel (Qualifikation)